Æscwine est un nom anglo-saxon composé des éléments  « frêne » et  « ami ».

Æscwine peut désigner :
 Æscwine, l'ancêtre des rois d'Essex ;
 Æscwine, le roi du Wessex de 674 à 676.

Anthroponyme anglo-saxon